Concord může mít více významů:

 Concord – hlavní město amerického státu New Hampshire
 Concord (Georgie) – město v Pike County, v americkém státě Georgie
 Concord (Kalifornie) – město amerického státu Kalifornie
 Concord (Massachusetts) – město v Middlesex County, v americkém státě Massachusetts
 New Concord – vesnice amerického státu Ohio

 Concorde – nadzvukový dopravní letoun
 Concorde (stanice metra v Paříži) – přestupní stanice pařížského metra mezi linkami 1, 8 a 12
 Hôtel Concorde La Fayette – nejvyšší hotel v Paříži
 Place de la Concorde – největší náměstí v Paříži (náměstí Svornosti)
 Pont de la Concorde – silniční most přes řeku Seinu v Paříži (most Svornosti)

podobné
 Concordia – více významů